Adelmanno di Milano – arcivescovo di Milano
 Adelmanno di Liegi – vescovo belga